I senza Dio (A Lawless Street), film diretto da Joseph H. Lewis (1955)
I senza Dio, film diretto da Roberto Bianchi Montero (1972)